TECH est un groupe éducatif international privé qui dispense un enseignement en ligne. Le groupe éducatif a été fondé en 2015 et a commencé son activité en Amérique Latine, où il possède sa principale université: TECH Mexique.

Aujourd'hui, le groupe éducatif propose plus de 10.000 parcours universitaires différents en ligne/au format numérique.

Histoire 
La TECH Education group a été fondée en 2015 par la société espagnole Tech Education Rights & Technologies SL, organisée comme un ensemble international d'universités privées qui, à l'origine, opéraient principalement dans les pays hispanophones.

Le groupe, en raison de son caractère éminemment en ligne et numérique, prend le nom de TECH, avec pour objectif de garantir l'accès à l'enseignement supérieur à toute personne, quelle que soit la zone géographique dans laquelle elle réside.

À ses débuts, l'offre éducative de l'institution était principalement axée sur les Sciences de la Santé. Par la suite, grâce à la croissance économique de l'entreprise entre 2017 et 2018, Par la suite, grâce à la croissance économique de l'entreprise entre 2017 et 2018, le groupe éducatif s'est engagé à étendre ses domaines de connaissance aux sciences Technologiques et aux Sciences Sociales et Commerciales, en ouvrant de nouvelles facultés et écoles.

En 2019, TECH Université Technologique Mexique a été officiellement reconnue comme un établissement d'enseignement supérieur, avec l'incorporation des premières Licences, Masters et Doctorats.

En février 2019, TECH a conclu un accord stratégique avec Harvard Business Publishing, ce qui en fait la première université en ligne à mettre en œuvre les Études de Cas de la Harvard Business School.

À partir de 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'enseignement à distance est considéré comme une alternative efficace aux méthodes traditionnelles. En conséquence, on assiste à une augmentation exponentielle du taux d'inscription, ainsi que de l'équipe enseignante, totalisant plus de 6.000 professeurs.

En 2022, le groupe éducatif étend ses frontières aux pays anglophones, intégrant les premières études en anglais.

En février 2022, TECH signe un accord pluriannuel avec la National Basketball Association (NBA), ce qui en fait l'université en ligne officielle de la NBA en Amérique Latine.

Académique 
Actuellement, le groupe éducatif opère dans les pays Hispanophones et Anglophones. Le corps étudiant actuel est composé de plus de 100.000 étudiants de 112 pays différents. Plus de 500.000 diplômés dans le monde.

Le groupe éducatif se concentre sur l'enseignement post-universitaire et la formation continue. Les programmes d'études comprennent des Masters et des Diplômes de spécialisation en collaboration avec l'Université CEU Cardinal Herrera, située à Valence (Espagne), ainsi que des programmes de formation continue en collaboration avec l'Université Panamericaine (Mexique).

Le groupe éducatif propose également des programmes universitaires avec reconnaissance de la validité officielle des études (RVOE par son acronyme en espagnol) du Secrétariat Mexicain de l'Éducation Publique. Plus précisément, 18 licences, 67 Masters et 3 Doctorats.

Méthodologie 
Le groupe éducatif utilise une méthodologie d'apprentissage spécifique, connue sous le nom de système de Relearning. Cette méthodologie est basée sur la réitération guidée, dans le but d'aider l'élève à surmonter la "Courbe d'Oubli" hypothèse émise par le psychologue Allemand Hermann Ebbinghaus.

Ce système est combiné aux études de cas de la Harvard Business School grâce à un accord avec Harvard Business Publishing.

Rectorat

Notes et références